Palmarensi – abitanti di Palmares (Brasile)
Palmarensi – abitanti di Palmares Paulista
Palmarensi – abitanti di Palmares do Sul